Le xian de Tai'an, subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Tai'an, ville située dans la province du Shandong en Chine ;
 Tai'an, une commune de Taïwan.